

Sciences et techniques 
 La météorite d'Ibitira est une météorite (plus précisément, une achondrite de type eucrite) tombée en 1957 à proximité d'Itibira, dans le Minas Gerais (Brésil).
  est une espèce de coléoptères, de la famille des Cerambycidae.

Toponyme 

 , dans l'État de Bahia ;
 Ibitira, dans l'État du Minas Gerais.